Matt McIlvane (né le  à Naperville, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2001 avec le Freeze de Chicago dans la North American Hockey League.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Freeze de Chicago || NAHL ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2002-2003 || Freeze de Chicago || NAHL ||53 ||23 ||33 ||56 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Steel de Chicago || USHL ||59 ||22 ||24 ||46 ||53 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|- 
|2004-2005 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||42 ||1 ||5 ||6 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||37 ||3 ||10 ||13 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||36 ||6 ||11 ||17 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||41 ||5 ||11 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Eisbären Berlin || DEL ||14 ||1 ||3 ||4 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Prairie Thunder de Bloomington || LIH ||62 ||11 ||13 ||24 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rivermen de Peoria || LAH ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Prairie Thunder de Bloomington || LCH ||7 ||3 ||2 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rivermen de Peoria || LAH ||3 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Naperville
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)